Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1998./99.

Ljestvice

Jug

Sjever

Središte

Istok

Zapad

Izvori 
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 1998./99. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

Poveznice 
 1.A HRL 1998./99.
 1.B HRL 1998./99.
 Hrvatski kup 1998./99.

1998-99
m-2